Zemboccy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Zemboccy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Zemboccy herbu Strzemię – polski ród szlachecki
 Zemboccy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki